Кипшакбаев (Кыпшакбаев) — тюркская фамилия.

Известные носители 
 Кипшакбаев, Иса Кипшакбаевич (1927-?) — советский казахский ученый, специалист по с/х, академик НАН РК.
 Кипшакбаев, Муратбек Султанбекович (род. 1979) — казахстанский дзюдоист, участник ОИ-2004.
 Кипшакбаев, Нариман Кипшакбаевич (род. 1934) — советский и казахский государственный деятель, министр мелиорации и водного хозяйства КазССР.